Meråker (plaats)
 Midtbygda (Røyken)